Кади Юри Боржис Малиновски (, более известный как Кади ); ) — бразильский футболист, полузащитник клуба «Краснодар».

Клубная карьера 
Кади — воспитанник клуба «Коритиба». 24 февраля 2017 года в поединке Кубка Бразилии против АСА Боржис дебютировал за основной состав. В том же году Кади на правах аренды числился в клубах «Лондрина» и «Фож ду Эгуашу». В 2018 году Боржис вернулся в «Коритибу». 18 февраля в поединке против своего бывшей команды «Фож ду Эгуашу» Кади забил свой первый гол за основной состав. 18 апреля в матче против «Атлетико Гояниенсе» он дебютировал в бразильской Серии B.

Летом 2019 года Кади перешёл в португальский «Эшторил-Прая». 11 августа в матче против дублёров «Бенфики» он дебютировал в Сегунда лиге. 1 сентября в поединке против «Варзима» Боржис забил свой первый гол за «Эшторил-Прая». 

В начале 2020 года Кади перешёл в «Вилафранкенсе». 26 января в матче против «Фейренсе» он дебютировал за новую команду. 13 сентября в поединке против дублёров «Бенфики» Боржис забил свой первый гол за «Вилафранкенсе». Летом 2021 года Кади подписал контракт с азербайджанским «Карабахом.» 15 августа в матче против «Зиря» он дебютировал в чемпионате Азербайджана. 25 октября в поединке против «Сабаила» Боржис забил свой первый гол за «Карабах» национальном первенстве. В своём дебютном сезоне он помог клубу выиграть чемпионат, завоевать Кубок Азербайджана и стал лучшим бомбардиром турнира. В матчах Лиги Европы против кипрской «Омонии» и французского «Марселя» Кади забил по голу.

В начале 2023 года Кади перешёл в российский «Краснодар». Сумма трансфера составила 2 млн. евро. 23 февраля в поединке Кубка России против московского ЦСКА Боржис дебютировал за основной состав. 5 марта в матче против московского «Торпедо» он дебютировал в РПЛ. 11 марта в поединке против московского «Динамо» Боржис сделал «дубль», забив свои первые голы за «Краснодар».

Личная жизнь 
Кади родился в Бразилии и имеет польские корни по деду по отцовской линии. В ноябре 2022 года он начал процесс натурализации, чтобы получить польское гражданство с целью представлять сборную Польши.

Достижения 

Клубные

 «Карабах»
 Победитель чемпионата Азербайджана — 2021/2022
 Обладатель Кубка Азербайджана — 2021/2022

Индивидуальные

 Лучший бомбардир чемпионата Азербайджана (11 мячей) — 2021/2022

Примечания

Ссылки 

Футболисты Бразилии
Игроки ФК «Эшторил-Прая»
Игроки ФК «Коритиба»
Игроки ФК «Вилафранкенсе»
Игроки ФК «Карабах» Агдам
Игроки ФК «Краснодар»